El término Peñalara se puede referir a:

Pico de Peñalara, el más alto de la Sierra de Guadarrama, España.
Parque Natural de Peñalara, un espacio protegido situado en la Sierra de Guadarrama.
Laguna Grande de Peñalara, situada al pie del Pico de Peñalara.
Laguna Chica de Peñalara, situada al pie del Pico de Peñalara.
Circo glaciar de Peñalara, situado al pie del Pico de Peñalara.
Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, con sede en Madrid, España.
Peñalara GHC, software generador de horarios docentes, con sede en Segovia, España.